Bazega är en provins i Burkina Faso.   Den ligger i regionen Centre-Sud, i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Ouagadougou. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Bazega är platt.

Följande samhällen finns i Bazega:

 Kombissiri
 Doundouni
 Vossé
 Kounda
 Séguédin
 Toanga
 Konioudou
 Koukoulou
 Bonogo
 Ouarmini
 Koumsaga
 Koassa
 Dassamkandé
 Kierma
 Toudou
 Bissiri
 Guirgo
 Kougpaka
 Koagma
 Pibsé
 Bélégré
 Tandaga
 Kouri
 Baramini
 Damkiéta
 Bonkoré
 Tengandogo
 Toundou
 Koulpelga
 Doulougou
 Diépo
 Goumsa
 Dawélgué
 Komtigré
 Manéguessoumbo
 Komtenga

I övrigt finns följande i Bazega:

 Pazalmé (ett periodiskt vattendrag)

Omgivningarna runt Bazega Province är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Bazega Province är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Centre-Sud